Бухаут () — посёлок и коммуна в Бельгии в провинции Антверпен.

Расположен в 38 км севернее столицы г. Брюсселя.

Население на 1 января 2013 года составляло 12 724 человек.

Образовано 1.01.1977 года за счёт объединения сёл Бухаут и Времде.

Персоналии 
 Виллемс, Ян Франс (1793—1846) — фламандский поэт, филолог, историк, редактор, переводчик, политический и общественный деятель.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт Бухаута 

Коммуны провинции Антверпен